Quilly ist der Name zweier französischer Gemeinden:
 Quilly (Ardennes) im Département Ardennes
 Quilly (Loire-Atlantique) im Département Loire-Atlantique

Siehe auch:
 Quily, Gemeinde im Département Morbihan in der Bretagne, Frankreich
 Killy
 Killi
 Kili